Acharnes – przedmieście Aten (Grecja) w Attyce
 Acharnes (gmina)
 Acharnes – synonim rodzaju ryb z rodziny pielęgnicowatych